Colonia Francisco Villa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Francisco Villa, Delstaten Mexiko, Calimaya, 
 Colonia Francisco Villa, Guerrero, Iguala de la Independencia, 
 Colonia Francisco Villa, Hidalgo, Tulancingo de Bravo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar